Сент-А́йвс () — топоним:

  — деревня в Дорсете (Англия).
  — город в Кембриджшире (Англия).
 Сент-Айвс — город в Корнуолле (Англия).
  — пригород Сиднея (Австралия).

См. также 
 Айвсон